Известны два населённых пункта под названием Степово́е в двух разных Первомайских районах:

 Село Степовое, Первомайский район, Николаевская область, Украина.
 Село Степовое, Первомайский район, Харьковская область, Украина.